ДОС се може односити на:

 Демократска опозиција Србије, коалиција странака у Србији која је учествовала на изборима 2000. године;
 -{DOS}- (оперативни систем), оперативни систем.
 MS-DOS